Navares de Enmedio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navares de Enmedio (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Navares de Enmedio (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar